

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Kuźnice – część miasta Zakopanego
 Kuźnice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Kuźnice – przysiółek wsi Miodary w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów
 Kuźnice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice

Zobacz też 
 Kuźnice Świdnickie
 Kuźnice Tomaszowskie